SPQR – noto motto latino
SPQR – fumetto pubblicato su Il Giornalino
S.P.Q.R. – film del 1972 diretto da Volker Koch
S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa – film del 1994 diretto da Carlo Vanzina
S.P.Q.R. - Sembrano Proprio Quasi Romani – cartone animato della Hanna-Barbera ambientato nell'antica Roma
S.P.Q.R. – sitcom del 1998 diretta da Claudio Risi